Питиахш (; ;  ; ) — титул иранского происхождения, засвидетельствованный в разных языках с I по VIII век, в частности в позднеантичной Армении и Иберии, где он использовался губернатором провинции и являлся наследственным титулом династий Гугарка. Титул также засвидетельствован в Мцхете, где он должен был обозначать «главнокомандующий».

Литература 
  
 
 

Титулы Грузии
Титулы Армении